Дониёров — узбекская фамилия. Известные носители:
 Дониёров, Эркин (1990) — узбекский самбист и дзюдоист.
 Дониёров, Тулашбой Ашуралиевич (1981) — узбекский боксёр.